Esta é uma lista de times, grupos e clubes de rugby do estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

Equipes

Equipes Ativas 

* Equipes mistas de cidades e clubes diferente, combinado de alunos ou segunda representação de um clube em um mesmo campeonato como  Alunos do IPA, Alunos da PUCRS, Veteranos do Charrua, San Diego B, Mamutes do Farrapos não constam na lista. Nesta lista há clubes exclusivos de rugby feminino como Atlântico Sul e Panteras Negras.

Equipes Femininas Ativas 

Legenda:
(IF): Data inicial da pratica de rugby feminino no clube.
* Data de fundação da equipe exclusiva de rugby feminino.

Equipes Desativadas 

* Nesta tabela contém equipes, grupos, clubes desativados por término das atividades, ou  que realizaram fusões com outras equipes da mesma cidade.

Ver também 
  Campeonato Gaúcho de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby 2ª Divisão
  Campeonato Gaúcho de Rugby 3ª Divisão
  Copa RS de Rugby Union
  Campeonato Gaúcho de Rugby Intermediária
  Campeonato Gaúcho de Rugby Juvenil
  Torneio Pré Gauchão de Rugby
  Festival de Rugby FGR
  Circuito Gaúcho de Rugby Sevens

Ligações externas 
 Página Oficial da Federação Gaúcha de Rugby
 Facebook Oficial da Federação Gaúcha de Rugby 

Listas de rugby do Brasil
Times de rugby do Rio Grande do Sul